Две жизни:

 Две жизни (книга) — книга Конкордии Евгеньевны Антаровой
 Две жизни прожить не дано () — роман нигерийского писателя Соналы Олуменсе
 
 Две жизни (телесериал) — украинский сериал 2016 года